Талька — многозначный термин.

 Талька — провинция в Чили.
 Талька — город в Чили.
 Талька — река в Белоруссии.
 Талька — деревня в Белоруссии.
 Талька — железнодорожная станция в Белоруссии.
 Талька — ручное мотовило для наматывания пряжи.

См. также 
 Талка